Aphelion – album di Amethystium del 2002
 Aphelion – album degli Edenbridge del 2003
 Aphelion – album dei Leprous del 2021